Анаклето Канабал 3. Сексион има више значења:

 Анаклето Канабал 3. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Анаклето Канабал 3. Сексион, Конститусион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику